Речные утки — название нескольких биологических таксонов:

 Речные утки (), — род птиц семейства утиных.
 Речные утки  — триба птиц семейства утиных.